Landtagswahlkreis Naumburg steht für folgende Wahlkreise in Sachsen-Anhalt:

 Landtagswahlkreis Naumburg
 Landtagswahlkreis Nebra – Naumburg I
 Landtagswahlkreis Weißenfels I – Naumburg II